Nafisa ou Nafissa est un prénom féminin d'origine arabe qui s'est répandu dans le monde arabo-musulman. Parmi celle qui portent ou ont porté ce prénom : 

 Nafisa al-Sayyida (vers 762-825), érudite et sainte musulmane vénérée au Caire.
 Nafissa bint Abd al-Ilah (vers 1886-1958), épouse du chérif de la Mecque Ali ben Hussein, mère de la reine d'Irak Aliya bint Ali
 Nafissa Sid Cara (1910-2002), femme politique française, députée d'Alger puis secrétaire d'état de 1959 à 1962.
 Nafissa Hamoud (1924-2002), militante du FLN, médecin puis ministre algérien de la santé
 Nafissa Abdel Hamid Haoisse (1935-2010), actrice égyptienne (nom de scène : Berlenti Abdel Hamid)
 Nafisa Joseph (1978-2004), mannequin indienne (miss Inde 1997)
 Nafisa (Jiah)  Kahn (1988-2013), mannequin et actrice (films de Bollywood)
 Nafissa Souleymane (1992), athlète olympique nigérienne
 Nafisa Sheripboeva (2001-), judoka ouzbèke

Références